Alex Harvey peut désigner :
 Alex Harvey, fondeur canadien ;
 Alexander « Alex » Harvey, musicien écossais.